A49 kan avse:

 A49 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A49 (motorväg, Frankrike)
 A49 (motorväg, Tyskland)